Jméno a příjmení Vladimír Kučera má více nositelů:

 Vladimír Kučera (boxer) (1942–2007) – československý olympijský reprezentant v boxu 
 Vladimír Kučera (Čechoameričan) – československý disident, emigrant a hybatel českého kulturního života ve Spojených státech amerických
 Vladimír Kučera (děkan) (* 1943) – vedoucí Masarykova ústavu vyšších studií při ČVUT, dříve děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze
 Vladimír Kučera (diplomat) (1891–1961) – český diplomat
 Vladimír Kučera (farář) (1922–1996) – český evangelický farář a básník
 Vladimír Kučera (novinář) (1947–2019) – český novinář, komentátor, moderátor
 Vladimír Kučera (politik) (1905–1985) – český a československý politik, poúnorový poslanec za ČSL